Callisen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Callisen (1786–1866), deutsch-dänischer Arzt und Lexikograph

 Georg Callissen (1586–1656), deutscher evangelischer Theologe, siehe Georg Calixt
 Heinrich Callisen (1740–1824), deutscher Chirurg und Hochschullehrer